Aimón de Saboya-Aosta (Florencia, 13 de octubre de 1967), sexto duque de Aosta (en italiano: Aimone di Savoia-Aosta), es un miembro Italiano de la Casa de Saboya. Se convirtió en duque de Aosta tras la muerte de su padre en 2021.

Primeros años de vida 
Es el segundo hijo del príncipe Amadeo, V duque de Aosta; quien fue uno de los dos reclamantes del antiguo trono de Italia y de la princesa Claudia de Orleans. Ostenta el título de Duque de Apulia.  En 1982, cuando todavía era menor de edad, Humberto II de Italia le otorgó, un evento único de su generación en la Casa de Saboya, el collar de la Orden Suprema de la Santissima Annunziata (asumiendo ipso facto los títulos de Caballero de la Gran Cruz de las Órdenes de los Santos Mauricio y Lázaro y de la Corona de Italia).

Después de haber obtenido el diploma de la escuela secundaria en la Escuela Militar Naval Francesco Morosini  de Venecia, Aimone asistió a los cursos de la Academia Naval, obteniendo el grado de alférez. Posteriormente, con el puesto de oficial de Estado Mayor, se embarcó durante un año participando en algunos ejercicios de la OTAN en el Atlántico y en el Mediterráneo. A bordo de la fragata Maestrale participó en la Guerra del Golfo. También sirvió un período en las fuerzas especiales de la Armada italiana (ver Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori Teseo Tesei). Después de completar su educación, se graduó en la Universidad Bocconi.

Vida pública 
Aimone trabajó en JP Morgan Chase en el Reino Unido. Posteriormente trabajó en el sector de mercadotecnia del grupo Rinascente, el Grupo Merloni y Fata Ingeniería. En 1994 se mudó a Moscú, Rusia, para trabajar con Tripcovich Trading Company.

Desde 2000, Aimone ha trabajado en Rusia  y todos los países de la antigua Unión Soviética, donde ocupó el cargo de presidente de la empresa italiana Pirelli. En 2006 fue vicepresidente de la asociación de empresas italianas en Rusia, Gim-Unimpresa, socio agregado de Confindustria. Desde el 1 de julio de 2012 es director ejecutivo de Pirelli Tire Nordic, responsable de todos los mercados en los países escandinavos, y, desde el 1 de septiembre de 2013, es responsable de Pirelli Tire en la región de Rusia y los países nórdicos. 

Desde 2017 es presidente del consejo empresarial italiano, el organismo de enlace de las asociaciones empresariales italianas que operan en la Federación de Rusia

En 2001 se unió a su padre Amedeo en la réplica de la hazaña de llegar al Polo Norte, completada un siglo antes por su tío abuelo Luis Amadeo, duque de Abruzos.

En 2006, por consenso entre las hijas del último rey de Italia, su padre se declaró duque de Saboya y jefe de la casa real de Italia; desde entonces el príncipe Aimón se ha titulado a sí mismo duque de Aosta, sin embargo, es más conocido con el título de duque de Apulia. Desde noviembre de 2019 es embajador de la Orden de Malta en Rusia.

Matrimonio y descendencia 
Se casó en una ceremonia civil en la embajada italiana de Moscú el 16 de septiembre de 2008, con la princesa princesa Olga Isabel de Grecia (17 de noviembre de 1971), hija del príncipe Miguel de Grecia y Dinamarca y de su esposa la pintora y escultora Marina Karella. La ceremonia religiosa ortodoxa tuvo lugar el 27 de septiembre de 2008 en Patmos; el matrimonio tiene tres hijos:

 Príncipe Humberto de Italia (París, 7 de marzo de 2009), príncipe de Piamonte.
 Príncipe Amadeo Miguel de Italia (París, 24 de mayo de 2011), duque de los Abruzos.
 Princesa Isabel de Italia (París, 14 de diciembre de 2012.

Reconocimientos 
Por su compromiso en las relaciones italo-rusas fue condecorado con la Orden de la Amistad por el presidente Vladímir Putin en 2018 y el 7 de mayo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la República Italiana la condecoración del Caballero de la Orden al Mérito de la República, conferido oficialmente el 13 de junio en la Embajada de Italia en Moscú (primer caso de un miembro de la Casa de Saboya al que se le otorgó oficialmente una orden de caballería republicana italiana). Su contribución en apoyo de las relaciones económicas bilaterales italo-rusas es apreciada y reconocida por las autoridades de ambos países.

Embajador de la Orden de Malta  
En octubre de 2019 fue nombrado Embajador de la Soberana Orden Militar de Malta en la Federación de Rusia, asumiendo el cargo al mes siguiente y presentando sus credenciales el 20 de noviembre de 2020. El papel de la misión diplomática de la Orden en Rusia consiste en promover las relaciones entre el cristianismo oriental y la Iglesia católica, en el apoyo a las obras de caridad hacia los necesitados y en la promoción de iniciativas culturales, papel por el que la Orden es muy apreciada por las autoridades civiles y eclesiales rusas.

Relación con el Padre Pio  
Aimón de Saboya-Aosta, debido a una profecía del Padre Pio de Pietrelcina, que habría predicho el fin del Reino de Italia, la extinción de la rama principal de la familia Saboya-Carignano y el posterior regreso de la monarquía con la rama colateral Saboya-Aosta, se representa en un bajorrelieve en la cripta donde descansaban los restos mortales del fraile franciscano. El bajorrelieve, encargado en 1968 por Gian Paolo Quinto y modelado por el escultor Cesarino Vincenti cuando Aimone tenía solo un año, se titula Majesty and Beauty are around you y representa a la Sagrada Familia, rodeado de un grupo de personas. Entre ellos se ve un adulto que sería Aimón de Saboya-Aosta con el collar de la Anunciación en sus manos.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Florencia
Hombres
Duques de Aosta (casa de Saboya)
Nobles de Italia del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XXI
Alumnado de la Universidad Bocconi